Leota pode se referir a:
Leonardo Mota
Trevor Leota
Leota (Minnesota)

Desambiguação